Illerfiusaq bezeichnet:
 Illerfiusaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illerfiusaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland